Carnival Ride — второй студийный альбом американской кантри-певицы Кэрри Андервуд, выпущенный 23 октября 2007 года.
В США альбом стал дважды платиновым. Альбом занял первую строку в хит-параде Billboard 200, став первым альбомом № 1 в карьере Кэрри.

Список композиций

Target Special Edition 
Ограниченное издание CD/DVD версии альбома было доступно только в сети магазинов Target. DVD включает пять живых выступлений и интервью, разделённое на четыре части.
«So Small»
«Interview I»
«Get Out of This Town»
«Interview II»
«Just a Dream»
"Interview III
«The More Boys I Meet»
«Interview IV»,

Чарты

Недельные чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы Кэрри Андервуд
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы 19 Recordings
Альбомы, спродюсированные Марком Брайтом
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний